Vlkovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vlkovice, Gemeinde im Okres Cheb
 Vlkovice (Fulnek), Ortsteil von Fulnek, Okres Nový Jičín
 Vlkovice, Ortsteil von Lišov, Okres České Budějovice